Die Liste der Städte in Kolumbien bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des südamerikanischen Staates Kolumbien.

Metropolregionen nach Einwohnerzahl 
Die Tabelle zeigt die größten Metropolregionen in Kolumbien (Stand 2019).

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 
In Kolumbien gibt es 1.105 Gemeinden (Municipios). Die Gemeinden – die größte ist Cumaribo mit 65.674 Quadratkilometern – haben teilweise die Fläche deutscher Bundesländer (zum Vergleich: Bayern 70.550 Quadratkilometer). Sie bestehen meist aus mehreren Ortschaften. Das Verwaltungsgebiet umfasst oft sowohl die jeweilige namengebende zentrale, meist städtische Siedlung als auch die umliegende Großregion, also weiträumige ländliche Gebiete. 

Die folgende Tabelle enthält alle städtischen Siedlungen (Localidades Urbanas), die bei der Volkszählung 2018 mehr als 100.000 Einwohner hatten, außerdem die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) des Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) seit 1951. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Departamento), zu der die Gemeinde gehört. Bogotá bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keinem Departamento an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung im engeren Sinne – die Kernstadt –, nicht auf die Gemeinde im politischen Sinne.

(VZ = Volkszählung)

Gemeinden nach Einwohnerzahl 
Die folgende Tabelle enthält alle Gemeinden (Municipios), die bei der Volkszählung 2018 mehr als 100.000 Einwohner hatten, außerdem das Ergebnis der Volkszählungen (VZ) des Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) von 1993 und 2005. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Departamento), zu der die Stadt gehört. Bogotá bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keinem Departamento an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Municipio (Kolumbien)

Weblinks 
 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica
 City Population - Einwohnerzahlen der städtischen Siedlungen Kolumbiens

Einzelnachweise 

 
Kolumbien